Green Bay (Brown County, Wisconsin), een stad, city in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Green Bay (town in Wisconsin), een stad, town in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Green Bay (Lake Michigan), een baai van Lake Michigan, bij de city.
 Green Bay (Nieuw-Zeeland), een buitenwijk in Nieuw-Zeeland.
 Green Bay (Ontario), een community (gemeenschapsplaats) in Canada.